29-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в апреле-августе 1970 года. Обладателем Кубка в четвёртый раз стало московское «Динамо». Новшеством этого розыгрыша были двухматчевые этапы 1/8 и 1/16 финала. При равенстве очков в этих двухматчевых играх преимущество отдаётся команде, имеющей большее представительство игроков в первой сборной команде страны. Предыдущий обладатель Кубка львовские «Карпаты» выбыли в 1/64 финала.

Зональный турнир

1 зона. 
Игры команд 1 зоны второй группы класса «А»

2 зона. 
Игры команд 2 зоны второй группы класса «А»

3 зона. 
Игры команд 3 зоны второй группы класса «А»

1/64 финала 
Команды первой группы класса «А» в двух раундах 1/64 и 1/32 финала в матчах между командами из своей группы выявили 6 команд для участия в финальном турнире кубка СССР.

1/32 финала

Финальная стадия 
В финальном этапе участвовали 32 команды
 17 команд высшей группы
 6 команд первой группы класса «А» выявившиеся в матчах 1/64 и 1/32 финала,
 9 команд победителей зональных соревнований
они и составили пары 1/16 финала.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Динамо» (Москва) получило право на участие в Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1970 году